Росен Димитров Танев е български футболист, роден на 10 април 1986 година в град София.

Кариера 
Танев започва да тренира футбол в ранна детска възраст. Едва 7-годишен стартира при Стефан Аладжов в детско-юношеската школа на Левски (София). През годините, треньори в школата са му били Владо Делчев, Радослав Георгиев, Антони Здравков, Николай Тодоров-Кайзера и Бисер Хаздай, като изиграва над 350 официални срещи за 12 години за всички възрастови групи. Въпреки това от клуба не му предлагат професионален договор.

Първият си професионален договор Танев подписва през юли 2005 година с току-що влезлия в Източната „Б“ група отбор на Калиакра (Каварна). На полусезона (януари 2006 година) преминава в Добруджа (Добрич), за който в продължение на една година изиграва общо 21 официални мача с 1 попадение.

През януари 2007 година подписва договор за две години и половина с Вихрен (Сандански), който участва в „А“ група по това време. В предсезонната подготовка се представя на много високо ниво като в осем мача бележи три гола и прави пет асистенции. Така и не успява да дебютира в групата на „майсторите“ след като получава тежка контузия, която го вади за една година извън терените. След това играе последователно за Светкавица (Търговище), Волов (Шн), Черноморец (Балчик), Бдин (Видин), Лудогорец (Разград), Ботев (Криводол).

От юли 2011 година Росен Танев е футболист на състезаващия се в Югозападната „В“ група ФК Витоша (Бистрица). На 29 май 2012 година печели Купата на Аматьорската футболна лига след като във финалния мач на националния стадион „Васил Левски“ ФК Витоша (Бистрица) побеждава ФК „Две могили“ с резултат 2:1. След края на следващия сезон, Росен Танев решава да прекрати кариерата на професионален футболист и да се съсредоточи върху образованието си и след положен кандидатстуденски изпит е приет за студент (редовно обучение) в Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски“, където е пета година към този момент. Междувременно записва и треньорска школа към БФС и има придобити сертификати за „Учител-треньор“, Треньор-УЕФА (Лиценз „С“), понастоящем (от есента на 2018 г.) и за Треньор-УЕФА (Лиценз „В“).

От януари 2014 година Росен Танев се състезава за четвъртодивизионния столичен футболен клуб „Елит“ София, а от месец юли (същата година) е играч на Спортист (Своге). След това играе за Велбъжд 1919 (Кюстендил) в „А“ Областна група (Четвърта лига) „Осогово“ и Ботев (Ихтиман) в Трета лига. След като приема предложението от ръководството и спортно-техническия щаб на ихтиманци, Танев се присъединява към клуба през януари 2018 г. и още в първия си официален мач през пролетния полусезон бележи единственото и победно попадение във вратата на футболен клуб „Свобода“ (Пещера).

В началото на 2019 г. отново заигрва за Велбъжд 1919 (Кюстендил), но след като отборът изпада в областната група, напуска клуба. От лятото на 2019 г. Росен Танев е футболист на играещия в „А“ Областна група (Четвърта лига) „Плевен“ ОФК Левски 2007.През лятото на 2021 г. преминава в Металург,където още в първия си официален мач вкарва четири гола.

Статистика 
 Към октомври 2020 година:
 Първа лига („А“ група) – няма официални мачове
 Втора лига („Б“ група) – 89 мача, 1 гол
 Трета лига („В“ група) – 98 мача, 10 гола
 Четвърта лига („А“ Областна група – София град/Осогово/Плевен/Перник) - 26 мача, 21 гола
 За Купата на България: 10 мача, 4 гола
 За Купата на Аматьорската футболна лига – 10 мача, 5 гола.

Източници

Външни препратки 
 Росен Танев пред Football24.bg: Заплашиха ни с мутри и ни казаха, че ще ни убият
 Бдин без Росен Танев във Враца
 „Бдин“ – Видин записа срещу „Балкан“ – Ботевград борбено домакинско равенство, публиката – велика! 
 Ботев смълча Миньор в Ихтиман

Български футболисти
Футболисти на Лудогорец (Разград)
Родени в София